III. Péter aragóniai király, I. Péter néven szicíliai és valenciai király (1239–1285)
 III. Péter Áron moldvai fejedelem (–1467)
 III. Péter orosz cár (1728–1762)
 III. Péter portugál király (1717–1786)